The Laughing Lady – film del 1929 diretto da Victor Schertzinger
Kacagó asszony (The Laughing Lady) – film del 1930 diretto da Tibor Hegedüs
Il cavaliere in nero (The Laughing Lady) – film del 1946 diretto da Paul L. Stein
The Laughing Lady – film tv del 1955 prodotto dalla British Broadcasting Corporation (BBC)